Лють — крайня форма гніву

Літературні твори 
 Лють (роман) — роман Стівена Кінга 1977 року, написаний під псевдонімом Річард Бахман

Телесеріали 
 Лють (телесеріал) — телесеріал 2011 року, Росія

Фільми 
 Лють (фільм, 1936) () — драматичний фільм Фріца Ланга, США
 Лють (фільм, 1965) — історичний фільм Миколи Ільїнського, кіностудія ім. Довженка
 Лють (фільм, 1966) () — американо-мексиканський драматичний фільм
 Лють (фільм, 1978) () — трилер Брайана Де Пальми, США
 Лють (фільм, 1997) () — бойовик Сідні Ф'юрі, США
 Лють (фільм, 2004) () — кримінальна драма Тоні Скотта, США
 Лють (фільм, 2009) () — бойовик Уве Болла, Німеччина — Канада
 Лють (фільм, 2014) () — військова драма Девіда Ейєра, США

Музика 
 Лють (гурт) — НСБМ-гурт з Дніпра